Infamia hace referencia a varios artículos:

 Infamia, degradación del honor civil en la Antigua Roma;
 Historia universal de la infamia, historias cortas escritas por Jorge Luis Borges;
 Infàmia, obra de teatro de Pere Riera;
 Infamia, telenovela mexicana.